В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Деббі Спенс здобула титул, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен 6–3, 6–7 (3–7), 6–4.

Сіяні гравчині 

  Івонн Вермак (півфінал)
  Террі Голледей (2-ге коло)
  Патрісія Медраду (1-ше коло)
  Шеллі Соломон (1-ше коло)

 Джеймі Голдер (1-ше коло)
 Лі Антонопліс (1-ше коло)
 Пілар Васкес (2-ге коло)
 Адріана Віллагран (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open